«Dancefloration» — второй альбом российской группы Xe-NONE, выпущен в 2011 году лейблом Chaotic Noiz (подразделение концерна Союз).

Список композиций

Участники записи 
 EvilAnn — Вокал
 Fucker — Ритм-гитара / Соло-гитара / Бас-гитара
 Lexy Dance — Вокал / Микширование / Мастеринг / Продюсирование
 Newman — Клавиши
 Push — Ударные

Примечания